3-й полк может означать:

Пехотные полки 
 3-й Башкирский пехотный полк
 3-й егерский полк
 3-й запасной стрелковой полк (Харьков), служил красноармейцем Ватутин, Николай Фёдорович
 3-й Корниловский ударный полк
 3-й Офицерский генерала Маркова полк
 3-й Моравский пехотный полк (Австро-Венгрия)
 3-й Восточно-Кентский пехотный полк, также известный как Королевский Восточно-Кентский полк
 3-й полк (1653-й пехотный полк (русский))
 3-й полк морской пехоты
 3-й стрелковый Его Величества лейб-гвардии полк
 3-й стрелковый полк
 1603-й Гренадерский полк (3-й пехотный полк (Русский))
 3-й Кавказский стрелковый полк
 3-й пехотный Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк
 3-й гренадерский Перновский короля Фридриха-Вильгельма IV полк
 3-й гуркхский стрелковый полк
 Финляндский 3-й стрелковый полк
  Сибирский 3-й стрелковый полк 
  Туркестанский 3-й стрелковый полк 
  3-й Морской полк  — часть морской пехоты, существовавшая в Российском императорском флоте с 1803 по 1811 годы, а после в Русской императорской армии с 1811 по 1833 год.

Гвардейские пехотные полки 
 3-й полк пешей гвардии (3. Garde-Regiment zu Fuss), Берлин.

Гвардейские гренадерские полки 
 Королевы Елизаветы гвардейский гренадерский полк №3 (Koenigin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr.3) — Шарлоттенбур.

Кавалерийские полки 
 3-й полк королевской конной артиллерии
 3-й гусарский Елисаветградский полк
 3-й уланский Смоленский Императора Александра III полк
 3-й драгунский Новороссийский Ея Императорского Высочества великой княгини Елены Владимировны полк
 3-й уланский Смоленский Императора Александра III полк
  Черниговский 3-й легкоконный полк  — кавалерийский полк РИА. Сформирован в 1775 году из 3-го компанийского полка. Приблизительно до 1785 года включительно был по частям распределен в некоторые карабинерные полки на основе казацких.

Казачьи полки 
 3-й Кизляро-Гребенской.
 Сибирский 3-й казачий полк — После окончания 1-го Павловского военного училища (1890), хорунжим Иванов-Ринов Павел Павлович вступил в службу в 3-й Сибирский казачий полк. В 1900 перешёл из казачьих войск на службу в Туркестанский военный округ.
 3-й Донской казачий атамана Ермака Тимофеева полк.
 Уфимско-Самарский 3-й казачий полк.
 Уральский 3-й казачий полк.
  Оренбургский 3-й казачий полк .

Гвардейские Артиллерийские полки 
3-й гвардейский артиллерийский полк (3.Garde-Artillerie-Regiment), Берлин Бесков.

Танковые полки 
  3-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва 
  3-й танковый Варшанский ордена Суворова полк  37-й механизированной бригады
  3-й танковый полк  3-й танковой бригады

Миномётные полки 
3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии за время Великой Отечественной войны формировался трижды:
 3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии (1-го формирования) — сформирован летом 1941 года, действовал на Северо-Западном фронте, к концу 1941 года разобран на отдельные дивизионы и расформирован.
 3-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии (2-го формирования) — полк тяжёлых реактивных миномётов, действовал под Сталинградом, в ноябре-декабре 1942 года, расформирован.
 3-й гвардейский миномётный ордена Кутузова полк реактивной артиллерии — с августа 1943 года и до конца войны действовал в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса.

Авиационные полки 
 3-й гвардейский истребительный авиационный Ростов-Донский Краснознамённый полк
 3-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Краснознамённого Балтийского флота
 3-й истребительный авиационный полк (второго формирования)
 3-й истребительный авиационный полк (первого формирования)

Полки ПВО 
 3-й полк аэростатов воздушного заграждения — в составе 2-го корпуса ПВО (1-го формирования)

Радиотехнические 
 3-й радиотехнический полк (Россия)
 3-й радиотехнический полк (СССР)

Примечания